Zuid Carolina (plaats), een buurtschap in Mill en Sint Hubert.
South Carolina, een staat in de Verenigde Staten van Amerika.